Lazaristenkirche ist der Name mehrerer Kirchengebäude:
* Lazaristenkirche (Graz) in 4. Grazer Gemeindebezirk
 Lazaristenkirche (Neubau) im 7. Wiener Gemeindebezirk
 Lazaristenkirche (Währing) im 18. Wiener Gemeindebezirk
 Lazaristenkirche (Krakau)